Монто́йя () — іспанське прізвище. Відомі носії:

 Ел Монтойя (; 1985) — американський хокеїст, воротар.
 Лаура Монтойя (; 1874–1949) католицька місіонерка.
 Мартін Монтойя (; 1991) — каталонський футболіст, правий півзахисник.
 Хуан-Пабло Монтойя (; 1975) — колумбійський автогонщик.

Іспанські прізвища